Das Saudi International 2007 fand vom 23. bis 28. Oktober 2007 in al-Chubar, Saudi-Arabien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 210.000 US-Dollar dotiert und war damit das bis dato höchstdotierte Squashturnier in der Geschichte der PSA World Tour gewesen.

Das Endspiel gewann Amr Shabana, der damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte und ein Preisgeld in Höhe von 31.172 US-Dollar einstrich. Im Finale besiegte er Ramy Ashour mit 11:5, 11:5, 1:11 und 11:9. Es war Shabanas 17. Titelgewinn auf der World Tour, ebenso verteidigte er mit seinem Sieg die Weltranglistenführung vor Ashour für einen weiteren Monat.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mohammed Taher Al-Saif einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
2007